Андрей Иванович Бурлака — генерал-полковник, первый заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ.

Биография 
Андрей Иванович Бурлака родился 1 февраля 1965 года в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 годy окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 годy окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске.

В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

В 2012 году Бурлака был первым заместителем руководителя департамента пограничной охраны — начальником оперативно-организационного управления Пограничной службы ФСБ России.

В 2013 году Бурлака был заместителем руководителя департамента пограничной охраны Пограничной службы ФСБ России.

До 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, после — стал генерал-полковником. По некоторым данным, после завершения активной фазы конфликта в Донбассе, он получил высшую государственную награду — звание Героя России.

Война на востоке Украины 

Согласно изданию The Insider и исследовательской группе Bellingcat, во время вооружённого конфликта на востоке Украины Бурлака курировал боевые действия и утверждал поставки повстанцам тяжёлой военной техники через российско-украинскую границу, действуя под позывным «Владимир Иванович». «Русская служба Би-би-си» пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.

Примечания 

Генерал-полковники (Российская Федерация)
Сотрудники ФСБ
Офицеры пограничной службы